Azimut peut faire référence à plusieurs définitions :
 Azimut désigne une direction ;
 Azimut, fabricant de yachts ;
 Azimut est le livre des Scouts unitaires de France ;
 Azimut, série de bandes dessinées de Wilfrid Lupano et Jean-Baptiste Andréae ;
 L'Azimut, une organisation culturelle de théâtre et de cirque dans les Hauts-de-Seine.